Havinga ist der Familienname folgender Personen:

 Egbertus Havinga (1909–1988), niederländischer Chemiker und Hochschullehrer
 Matthias Havinga (* 1983), niederländischer Organist und Hochschullehrer